Whigham ist der Familienname folgender Personen:

 Emily Whigham (* 1976), US-amerikanische Fernsehmoderatorin, Produzentin und Journalistin
 Giorgia Whigham (* 1997), US-amerikanische Schauspielerin
 Jiggs Whigham (* 1943), amerikanischer Jazz-Posaunist und Bandleader
 Shea Whigham (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler

Whigham steht für:

 Whigham (Georgia), Stadt im Grady County

Siehe auch:
 Wigham